Indonesië
 Kare (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Kare (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java